Jaume Ribas i Surinyach, agent doble i militant del Front Nacional de Catalunya.
 Jaume Ribas Prats, mestre, polític i escriptor eivissenc.